

Мукур — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Мукур — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Мукур — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область

Див. також 
 Мукир